Дигильин  () — провинция в Чили в составе области Ньюбле.

Включает в себя 9 коммун.

Территория — 5230 км². Население — 319 809 человек (2017). Плотность населения — 61.15 чел./км².

Административный центр — Бульнес.

География 
Провинция расположена на юге области Ньюбле.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Пунилья;
 на востоке — провинция Неукен (Аргентина);
 на юге — провинция Био-Био;
 на западе — провинция Консепсьон;
 на северо-западе — провинция Итата.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Административное деление 
Провинция включает в себя 9 коммун:
 Бульнес, административный центр — Бульнес.
 Чильян, административный центр — Чильян.
 Чильян-Вьехо, административный центр — Чильян-Вьехо.
 Эль-Кармен, административный центр — Эль-Кармен.
 Пемуко, административный центр — Пемуко.
 Пинто, административный центр — Пинто.
 Кильон, административный центр — Кильон.
 Сан-Игнасио, административный центр — Сан-Игнасио.
 Юнгай, административный центр — Юнгай.

Крупнейшие населенные пункты

Примечания 

Провинции Чили